40-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские корпуса

 40-й армейский корпус (Германия)

Танковые корпуса

 40-й танковый корпус (Германия)

Моторизованные корпуса

 40-й моторизованный корпус (Германия)